Kevin Ryan, kanadski hokejist, * 5. maj 1966, Huntsville, Ontario, Kanada.

Ryan je v sezoni 1989/1990 igral za Olimpijo Hertz Ljubljana v jugoslovanski ligi, na triintridesetih tekmah je dosegel šestnajst golov in dvanajst podaj. Kasneje je več sezon igral v nemški ligi, kariero pa končal pri klubu Memphis River Kings v ligi CHL v sezoni 2001/2002.

Pregled kariere

|-
| Olimpija Hertz Ljubljana
| Jugoslovanska liga
| 89/90
|
| 33
| 16
| 12
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Limburg/Diez
| Oberliga Nord (D)
| 90/91
|
| 39
| 55
| 62
| 117
|
| 98
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dynamo Berlin
| 2.Liga Nord (D)
| 91/92
|
| 11
| 5
| 11
| 16
|
| 33
|
|
|
|
|
|
|
|-
| ERC Selb
| Regionalliga (D)
| 91/92
|
| 6
| 9
| 7
| 16
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Limburg/Diez
| Regionalliga (D)
| 93/94
|
| 22
| 32
| 31
| 63
|
| 42
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Wolfsburg Grizzly Adams
| 1.Liga Süd (D)
| 94/95
|
| 5
| 2
| 2
| 4
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Limburger EG
| 2.Liga Nord (D)
| 94/95
|
| 5
| 11
| 5
| 16
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Schwenninger Wild Wings
| DEL
| 95/96
|
| 20
| 1
| 5
| 6
|
| 26
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| ERC Ingolstadt
| 1.Liga Süd (D)
| 96/97
|
| 27
| 8
| 14
| 22
|
| 72
|
|
|
|
|
|
|
|-
| ERC Ingolstadt
| 1.Liga Süd (D)
| 97/98
|
| 47
| 9
| 10
| 19
|
| 97
|
|
|
|
|
|
|
|-
| ERC Ingolstadt
| 1. Bundesliga
| 98/99
|
| 55
| 7
| 14
| 21
|
| 94
|
|
|
|
|
|
|
|-
| ERC Ingolstadt
| 2. Bundesliga
| 99/00
|
| 40
| 0
| 6
| 6
|
| 60
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Memphis River Kings
| CHL
| 00/01
|
| 32
| 0
| 5
| 5
|
| 70
|
| 7
| 0
| 2
| 2
|
| 8
|-
| Memphis River Kings
| CHL
| 01/02
|
| 48
| 4
| 13
| 17
|
| 38
|
| 16
| 0
| 3
| 3
|
| 12
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |390
| bgcolor="#7FFF00" |159
| bgcolor="#7FFF00" |197
| bgcolor="#7FFF00" |356
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |652
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |27
| bgcolor="#7FFF00" |0
| bgcolor="#7FFF00" |5
| bgcolor="#7FFF00" |5
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |22
|}

Glej tudi
 Seznam kanadskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Kanadski hokejski branilci
Kanadski hokejski napadalci
Hokejisti HK Olimpija
Hokejisti Dynamo Berlin
Hokejisti ERC Selb
Hokejisti Wolfsburg Grizzly Adams
Hokejisti Limburger EG
Hokejisti Schwenninger Wild Wings
Hokejisti ERC Ingolstadt
Hokejisti Memphis River Kings